Scott-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Scott-Gletscher (Alaska) in den Chugach Mountains in Alaska
 Scott-Gletscher (Königin-Marie-Land) im ostantarktischen Königin-Marie-Land
 Scott-Gletscher (Marie-Byrd-Land) im westantarktischen Marie-Byrd-Land